Blah Blah Blah, Blah-Blah-Blah, Blá Blá Blá, Blá blá blá, Bla Bla Bla, Bla bla bla, Blablabla oder Bla, bla, bla steht für:
 die Lautmalerei bla, bla, bla
in der Musik
 Blah Blah Blah, Lied (1931) von George Gershwin und Ira Gershwin
 Blah Blah Blah, Lied (1959) von Nicola Paone
 Blah-Blah-Blah, Lied (1962) von Heinz Erhardt
 Blah-Blah-Blah, Album (1986) von Iggy Pop
 Blah Blah Blah, Lied (1996) von Longpigs
 Blah Blah Blah, Album (1996) von Blahzay Blahzay
 Bla Bla Bla, Lied (1998) von der Hurra Deutschland Band, siehe Hurra Deutschland #Kohl and the Gang
 Bla Bla Bla (Lied), Lied (1999) von Gigi D’Agostino
 Bla bla bla, Lied (2002) von Priscilla Betti
 Blá Blá Blá, Lied (2004) von Rouge (brasilianische Band)
 Blah Blah Blah, Lied (2004) von Robbie Rivera
 Blah Blah Blah, Lied (2004) von Vanessa Struhler
 Blah Blah Blah (Kesha-Lied), Lied (2010) von Kesha
 Blá blá blá, Lied (2014) von Anitta (Sängerin)
 Blablabla, Lied (2014) von Y’akoto auf Männlich (Album) von Samy Deluxe
 Blah Blah Blah, Lied (2016) auf Straight Outta Oz von Todrick Hall
 Blah Blah Blah (Armin-van-Buuren-Lied), Lied (2018) von Armin van Buuren
 Blah Blah Blah, Big-Room-Version (2018) von Bassjackers von Blah Blah Blah (Armin-van-Buuren-Lied)

im Film
 Blah Blah Blah, Kurzfilm (1995) von Julie Delpy (Skript und Regie)

in der Literatur
 Bla, bla, bla, Roman (1997) von Giuseppe Culicchia
 Bla, bla, bla..., Autobiografie (2007) von Patty Pravo zusammen mit Massimo Cotto

Siehe auch:
 Le Roi du bla bla bla, Film (1950) von Maurice Labro
 BLA
 Blah
 Blah Blah